Saint-Maximin kan syfta på:
 Saint-Maximin, Gard
 Saint-Maximin, Isère